John Alden Carpenter (1876–1951) amerikai zeneszerző
 John Carpenter (1884–1933) amerikai atléta, rövidtávfutó, olimpikon
 John Carpenter (1936–2021) ír labdarúgó-játékvezető
 John Carpenter (1948) amerikai filmrendező, forgatókönyvíró, filmzeneszerző, színész